Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Anastasija Pavljučenkovová, která startovala na paralelně probíhajícím Swedish Open.

Roli favoritky splnila nejvýše nasazená Dánka a bývalá světová jednička Caroline Wozniacká poté, co ve finále deklasovala italskou turnajovou dvojku Robertu Vinciovou ve dvou setech 6–1 a 6–1. Na okruhu WTA Tour si tak připsala dvacátou druhou turnajovou trofej kariéry a premiérový titul v probíhající sezóně. Finále vyhrála 20. července, na den přesně po devíti měsících od svého posledního triumfu na halovém BGL Luxembourg Open 2013.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Caroline Wozniacká (vítězka)
  Roberta Vinciová (finále)
  Klára Koukalová (2. kolo)
  Elina Svitolinová (čtvrtfinále)
  Magdaléna Rybáriková (1. kolo)
  Kurumi Naraová (čtvrtfinále)
  Bojana Jovanovská (2. kolo)
  Karolína Plíšková (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2014
Tenis v Turecku v roce 2014